

Miejscowości na Białorusi  

 Babicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Babicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim, w sielsowiecie Gudogaje
 Babicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim, w sielsowiecie Michaliszki
 Babicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Babicze – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie rzeczyckim
 Babicze – chutor na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie rzeczyckim
 Babicze – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie czeczerskim
 Babicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim
 Babicze – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki
 Babicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Urzecze
 Babicze – obecnie część agromiasteczka Królewszczyzna na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Królewszczyzna.

Miejscowości na Ukrainie 
 Babicze – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim
 Bobicze – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie włodzimierskim